Le Kazemat est un fromage à pâte molle belge de la région de Bruges, dans les Flandres.

Description 
 Matières grasse dans la matière sèche : 50 %
 Variété de lait : lait pasteurisé
 Aspect : texture homogène
 Diamètre : 

Fromage flamand
Fromage à pâte molle